Сащеко — фамилия.

Носители 
 Сащеко, Денис Васильевич (род. 1981) — белорусский футболист, полузащитник.
 Сащеко, Роман Николаевич (более известен как Рома Англичанин; 1988—2017) — белорусский рэп-исполнитель, автор песен и бывший участник группы «ЛСП».